2 miejscowości na Białorusi:
 Olekszyce – agromiasteczko w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Olekszyce
 Olekszyce – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Gniezno